Katona Imre (1889–1941) római katolikus pap
 Katona Imre (1921–2005) politikus, A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, ogy. képviselő
 Katona Imre (1921–2001) néprajzkutató
 Katona Imre (1927) művészettörténész
 Katona Imre (1930–1977) telefonműszerész, festőművész
 Katona Imre (1943) rendező